Julian Smith peut désigner :

 Julian Cleveland Smith (1878-1939), ingénieur et homme d'affaires canadien d'origine américaine ;
 Médaille Julian C. Smith, honneur décerné par l'Institut canadien des ingénieurs ;
 Julian Smith (1885-1975), général américain des Marines au cours de la Seconde Guerre mondiale ;
 Julian Smith (né en 1971), homme politique britannique.